Syren (nascida em 21 de maio de 1971) é uma atriz pornográfica filipina, que entrou para a indústria do cinema adulto em 1997, aos 26 anos de idade.

Prêmios e indicações
2001 AVN Award - venceu - Best All-Girl Sex Scene, Filme (Les Vampyres com Ava Vincent)
2001 AVN Award - indicada – Best Actress – Film (Les Vampyres, Cal Vista Film/Metro) and Best Couples Sex Scene, Vídeo (Intimate Expressions com Evan Stone, New Sensations)
2001 XRCO Award - venceu – Best Girl-Girl Scene (Les Vampyres com Ava Vincent)
2002 AVN Award - indicada – Best Actress, Filme (Taboo 2001, Metro Studios)
2003 AVN Award - indicada – Best Actress, Filme (Les Vampyres 2, Cal Vista/Metro Studios), Best All-Girl Sex Scene, Filme (Les Vampyres 2 com Nikita Denise, Holly Hollywood & Ava Vincent, Metro Studios) e Best Group Sex Scene, Filme (Les Vampyres 2 com Ava Vincent & Joel Lawrence)
2004 AVN Award - indicada – Best Tease Performance (Club Fantasy, Digital G)

Atores pornográficos das Filipinas
Naturais das Filipinas
Nascidos em 1971